Алянский — фамилия.

 Алянский, Лазарь Миронович (1894—?) — учёный в области механизации швейного производства, брат С. М. Алянского.
 Алянский, Самуил Миронович (1891—1974) — советский издатель и редактор.
 Алянский, Юрий Лазаревич (1921—2014) — русский писатель, сын Л. М. Алянского.